El toponimio Tiliuín hace referencia a varias localidades marroquíes:

 Jandak, en Tánger.
 Jandak Zarara, en Fahs-Anyera.
 El Jendek, en Alhucemas.